Louis Wieting ist der Name folgender Personen:

* Louis Wieting (Kapitän, 1819) (1819–1883), deutscher Kapitän und Brauer
 Louis Wieting (Kapitän, 1850) (1850–1915), deutscher Kapitän